Næsby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Næsby Kirke (Næstved Kommune) – en kirke i Næsby Sogn i Næstved Kommune
 Næsby Kirke (Odense Kommune) – en kirke i Næsby Sogn i Odense Kommune